Dans la mythologie grecque, Agrios peut désigner :
 Agrios fils de Gaïa, le Géant vaincu avec son frère Thoas lors de la gigantomachie ;
 Agrios fils de Polyphonte, un autre Géant, frère d'Orios ;
 Agrios fils de Porthaon, roi de Calydon ;
 Agrios fils d'Ulysse.